Karl Köppen ist der Name folgender Personen:

* Karl Köppen (Politiker) (1888–1936), deutscher Politiker (KPD), MdHB
 Karl Friedrich Köppen (1808–1863), deutscher Lehrer und Journalist